Bussi je priimek več znanih ljudi:
 Beatriz Allende Bussi, čilenska političarka
 Giovanni Andrea Bussi, italijanski humanist
 Giovanni Battista Bussi, več kardinalov
 Giovanni Battista Bussi (1656-1726) 
 Giovanni Battista Bussi (1755-1844) 
 Giovanni Battista Bussi de Pretis 
 Hortensia Bussi, čilenska prva dama
 María Isabel Allende Bussi, čilenska političarka

Glej tudi 
 Bussi sul Tirino, naselje v Italiji